

Généralités   
 
Déclinaison du Forum Social Mondial (acronyme : FSM) dont la première édition a vu le jour en 2001, le forum social local (acronyme : FSL) se situe à une plus petite échelle, du quartier à la région infra-nationale, celle du quotidien des participants, sans déplacements coûteux. Un Forum Social se situe dans la perspective d'un "autre monde possible", d'une bifurcation par rapport à celui qui résulte de plusieurs décennies de néolibéralisme.

Le forum social local, processus qui peut être pérenne, est structuré autour d'événements publics dont les activités (ateliers,  activités culturelles ou festives, visites de sites portant des alternatives concrètes locales, etc.) sont organisées par toute organisation ou groupe d'organisations de la société civile progressiste (association locale, instance locale d'association nationale ou internationale, réseau, syndicat, etc.) en accord avec les principes du Forum Social Mondial (Charte de Porto Alegre). Un forum social local repose donc sur le principe de l'auto-organisation des activités. Les organisations prônant la violence ne peuvent pas participer au forum social local.

Chaque forum social local est autonome.

Événements   
 
Les événements peuvent se tenir sur un ensemble de thématiques touchant l'économie et le social, l'écologie, la culture, le féminisme et le genre, etc., ou sur une seule. Un forum social local peut alterner des événements multi-thématiques et des événements mono-thématiques. Afin de préserver le pluralisme, l’unité et un caractère inclusif, aucune déclaration ni action ne peut être adoptée au nom du forum social en que tel (par contre celles au nom des organisations qui les assument sont possibles et encouragées). En corollaire, les partis politiques et les instances élues, porteurs de programmes déjà constitués, ne peuvent être organisateurs du forum social ou d'activités en son sein (par contre, ils peuvent se situer en soutien). 

La durée d’un événement du forum social local est souvent celle d'un week-end mais elle peut parfois s’étendre sur les soirées de la semaine. La fréquence des événements d'un forum social local pérenne est variable : bi-annuelle, annuelle, avec éventuellement des activités plus limitées entre deux éditions. 

Le positionnement calendaire des événements est variable d'un forum social local à un autre à l'exception de ceux dont les événements s'inscrivent dans le cadre de l'extension des événements du FSM ; ces forums sociaux locaux prennent alors souvent l'appellation de "FSM étendus" (ex : FSM d'Evry). 

Les résultats attendus d’un événement Forum Social sont : (1) l’évolution et l’enrichissement des points de vue, analyses et propositions des participants (personnes et organisations)à travers l'écoute et le respect des autres ; (2) la progression du sentiment de faire partie d'un ensemble pluraliste mais allant dans la même direction ; (3) l’émergence d’actions menée en leur nom par les coalitions qui s'y forment ; (4) la capacité à attirer de nouveaux participants.

Animation - Facilitation   
 
La vitalité d'un processus « forum social local » dépend de la qualité de ce qu'on appelle la facilitation de ce processus. La facilitation est une tâche d'intérêt général. Elle est assurée par une équipe de facilitation ouverte à toutes les bonnes volontés.

Les tâches de facilitation, à distinguer donc des actions de construction des activités auto-organisées d'un événement public, consistent à rechercher le financement des événements, à en assurer la logistique, à en faire la promotion, à répartir les activités dans l'espace disponible, à faire des suggestions  pour illustrer concrètement l'esprit du forum social, par exemple à préconiser des regroupements non seulement en cas de défaut d'espace mais aussi parce que sur un même thème c'est plus intéressant de mettre ensemble plusieurs approches, à inclure de nouveaux participants, à stimuler l'auto-organisation, à mettre en place les outils numériques (avec souvent un site), etc. une structure associative est parfois crée pour assurer le portage légal de ces tâches.

Il existe un réseau ouvert à la francophonie, le Réseau F-FSL ( Facilitation de Forums Sociaux Locaux), où les facilitateurs de forums sociaux locaux peuvent se retrouver, notamment pour échanger leurs expériences.

Différents forums sociaux locaux

Allemagne 

Site web des forums sociaux locaux et régionaux allemands

Liste et adresses des sites des forums sociaux

Belgique 

Liste et informations sur les Forums Sociaux belges

Canada (Québec)

Réseau du Forum Social de Québec Chaudière-Appalaches

France 
Réseau social local en France Analyse des Forums Sociaux Locaux

Annuaire des Forums Sociaux Locaux

Grande-Bretagne 
 Cardiff Social Forum
 Liverpool Social Forum
 London Social Forum
 Manchester Social Forum
 Sheffield Social Forum

Italie 

Liste des Forums Sociaux Locaux italiens

Suède 

Présentation générale

USA 
 Boston Social Forum
 Midwest Social Forum
 Southeast Social Forum
 Local to Global Justice Teach-in

Forum social